Lestvica in rezultati Skupine B rednega dela Evrolige 2006-07.

Lestvica

Rezultati 
* = Podaljšek (po ena zvezdica(*) za en del podaljška)

Tekma 1, 24. oktober - 26. oktober, 2006

Tekma 2, 1. november - 2. november, 2006

Tekma 3, 8. november - 9. november, 2006

Tekma 4, 15. november - 16. november, 2006

Tekma 5, 22. november - 23. november, 2006

Tekma 6, 29. november - 30. november, 2006

Tekma 7, 6. december - 7. december, 2006

Tekma 8, 13. december - 14. december, 2006

Tekma 9, 20. december - 21. december, 2006

Tekma 10, 3. januar - 4. januar, 2007

Tekma 11, 10. januar - 11. januar, 2007

Tekma 12, 17. januar - 18. januar, 2007

Tekma 13, 24. januar - 25. januar, 2007

Tekma 14, 31. januar - 1. februar, 2007

Evroliga 2006-07